

Ракша — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.

Ракша — село у Добропільському районі Донецької області.